Колонија Мичоакана има више значења:

 Колонија Мичоакана (Чалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Мичоакана (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија Мичоакана, Луис Велез (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику